GP2 Series v roce 2006 byla druhou sezónou závodní série GP2 Series. Začala ve španělské Valencii dne 8. dubna a skončila v Monze v Itálii dne 10. září. V sezóně zvítězil britský závodník Lewis Hamilton před Brazilcem Nelsonem Piquetem, Jr..

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2006